«Троцкий: биография» () — однотомная биография Льва Троцкого, написанная профессором русской истории Оксфордского университета и членом британской академии общественных наук Робертом Сервисом в 2009 году. Работа получила различные оценки: британские и американские СМИ оценили её в целом позитивно, в то время как обзоры в академических журналах подчеркивали фактологические ошибки автора.

Награды 
 A Choice Outstanding Academic Title (2010)
 Duff Cooper Prize (2009)
 An Independent Best History Book (2009)
 A New Yorker Reviewers’ Favorite Nonfiction Book (2009)

Примечания

Литература 
Книги
 

Статьи

Ссылки 
 
 
 

Книги по алфавиту
Книги 2009 года
Троцкизм
Книги о Льве Троцком
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Политическая литература